When a Stranger Calls puede referirse a:

 When a Stranger Calls, película de 1979 dirigida por Fred Walton.
 When a Stranger Calls Back, secuela de la película anterior. 
 When a Stranger Calls, película de 2006 dirigida por Simon West.